Shahab – nome proprio di persona arabo maschile
Shahab – nome precedente della città di Majakovskij, in Armenia
Shahab – classe di missili iraniani (dispiegati dal 1988 ad oggi, in sei varianti):
Shahab-1
Shahab-2
Shahab-3
Shahab-4
Shahab-5
Shahab-6